Kyll steht für:

 Kyll, Nebenfluss der Mosel
 Kleine Kyll, Nebenfluss der Lieser in der Eifel
 Kyll an der Kyll (auch Ittelkyll), Ort in der Gemeinde Welschbillig, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Kyll ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus Kyll (1904–1973), deutscher Volkskundler und Priester

Siehe auch:
 Kill
 Kyl